Vileta ima više značenja:
 Vileta (Bolcano)
 Vileta (L'Akvila)
 Vileta (Luka)